Milan Nikolić (1979-), accordéoniste serbe
 Milan Nikolić, footballeur serbe né en 1929
 Milan Nikolić, footballeur serbe né en 1983